Hulcote kan syfta på följande platser i England:

 Hulcote, Bedfordshire – en ort i Hulcote and Salford, Central Bedfordshire, Bedfordshire, England
 Hulcote, Northamptonshire – en ort i Easton Neston, West Northamptonshire, Northamptonshire, England